Blumberg (Baden-Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Blumberg (Barnim), een plaats in de Duitse gemeente Ahrensfelde, deelstaat Brandenburg

Personen met de achternaam Blumberg:
 Baruch Samuel Blumberg (1925-2011), Amerikaans medicus en Nobelprijswinnaar